La Marina del Brasil (en portuguès: Marinha do Brasil) és juntament amb l'Exèrcit Brasiler i de la Força Aèria Brasilera part integrant de les Forces Armades del Brasil. És la marina de guerra més gran d'Amèrica Llatina.

Missió 
La missió principal de l'Armada és garantir la defensa de la pàtria juntament amb les altres Forces Armades (article 142 de la Constitució Federal). Per complir la seva missió constitucional la Marina ha de preparar i aplicar el poder naval. És encara la Marina, com a segon destí, cooperar amb el desenvolupament nacional i de defensa civil, segons el que determini el President de la República.

Com Brasil no té una agència exclusiva d'organitzar, supervisar i dirigir la Marina Mercant la costa brasilera i les aigües interiors, també té la funció de "guardacostes". Aquestes funcions es defineixen com a persones subsidiàries tasques i es desglossen a continuació:

 Dirigir i controlar la Marina mercant i les seves activitats connexes, com aplicable a la defensa nacional.
 Proporcionar la seguretat de la navegació aquaviária.
 Contribuir a la formulació i conducció de les polítiques nacionals que es relacionen amb el mar.
 Aplicar i vigilar el compliment de lleis i reglaments, al mar i aigües interiors, en coordinació amb altres òrgans del poder executiu, federal o estatal, quan es fa necessari perquè de competències específiques.

Estructura de Comandament 
El comandament de la marina és l'òrgan responsable de la Marina del Brasil. L'organisme va néixer el 10 de juny del 1999 mitjançant l'extinció del ministeri de la marina de guerra, i la seva transformació en comandament. És directament subordinat al Ministre de Defensa i és comandada per un Almirall de l'esquadra nomenat pel President de la República. L'Armada brasilera és una de les nou armades del món equipades amb Portaavions, i l'única armada d'Amèrica Llatina que fa servir aquest tipus de vaixell.

Història de l'Armada 
L'Armada Nacional (com va ser anomenada la Marina de Guerra brasilera durant el règim monàrquic) va sorgir amb la Independència del país. Era formada gairebé que en la seva totalitat per embarcacions, personal, organitzacions i doctrines provinents de la Família Real de Portugal el 1808. Els seus membres eren alguns pocs brasilers, portuguesos que van optar per adherir-se a la causa, i estrangers de diversos països contractats com a mercenaris. També van ser aprofitats diversos òrgans creats per Joan VI de Portugal, tals com: la Secretaria de la Marina, la Caserna-General, la intendència i Contadoria, l'Arsenal de Marina, l'Acadèmia Reial dels Guàrdia-Marines, l'Hospital, l'Auditoria, el Consell Suprem Militar, i la Fàbrica de Pólvora. Com a Primer Ministre de la Marina va ser nomenat el brasiler Luís de la Cuña Moreira el 28 d'octubre del 1822.

La manca de militars experts que haguessin nascut al Brasil, la comissió composta per Luís Cuña Moreira i diversos oficials per cercar i contractar els militars portuguesos servint al Brasil, perquè s'unissin al recentment creat Imperi del Brasil. Centenars van acceptar, i els que van rebutjar rebre, en conjunt amb les seves famílies, transport per retornar Portugal. Però, temorosos de les possibles conseqüències d'enviar per al combat navilis tripulats en la seva major part per portuguesos contra les forces lusitanes, la comissió va reclutar diversos mercenaris, indígenes i esclaus. Per comandar l'Armada brasilera va ser escollit l'expert Thomas Cochrane, britànic de naixement, que va rebre el càrrec de primer Almirall. La flota estava composta per només una nau, quatre fragates, dues corbetes, 5 bergantins, 6 goletes, i 20 petites embarcacions, en un total de trenta-vuit navilis de guerra. El ministre de la Hisenda Martín Francisco Ribeiro d'Andrada va crear un fons nacional per així equipar la flota, i de tot Brasil van ser rebuts donatius. Fins i tot l'Emperador Pere I del Brasil va comprar un mercant que va ser nomenat "Caboclo", i fou donat a l'Estat.

L'Armada Nacional va partir de seguida cap a l'estat de Bahia, on va atacar un comboi de l'esquadra portuguesa format per més de setanta navilis que es dirigia a l'Estat de Maranhão. Només tretze van aconseguir arribar a Lisboa després de veure impossibilitats d'arribar al litoral del nord brasiler. Els altres navilis o van ser enfonsats o van ser empresonats i incrustats a l'Armada brasilera. El britànic John Pascoe Grenfell, que comandava el bergantí Don Miguel, va obtenir la rendició de la ciutat de Belém del Pará. Havent vençut l'oposició lusitana a les províncies de Bahia, Maranhão, i Pará, la flota brasilera va partir per a la Cisplatina, on va aconseguir més èxits. L'Almirall Cochrane, després d'haver alliberat un terç del territori brasiler, va rebre de l'Emperador Pere I en persona la condecoració de l'Orde de la Creu del Sud i el títol nobiliari de Marquès de l'Maranhão. La seva participació en el conflicte contra Portugal va ser vital:

Modernització 
El departament de defensa del Brasil el 2009 va demanar a la marina desenvolupar un pla de modernització de 30 anys,
per dur a terme els plans de projecció de poder que Brasil vol executar, la marina preveu gastar 250,000 milions de reals, (aproximadament 93,000 milions d'euros) en 2 portaavions de 40,000 tones, 4 Llanxes de desembarcament de 20,000 tones, 30 vaixells d'escorta, 15 submarins convencionals, 5 submarins nuclears, i 62 patrulleres.

Flota

Aviació naval

Missió 
L'aviació naval brasilera és el component aeri de la Marina del Brasil, actualment denominada força aeronaval. L'estructura aèria està subordinada al Comandament de la força aeronaval, organització militar responsable per proveir suport aeri operacional a les embarcacions de la Marina del Brasil.

L'aviació naval es troba acollida a la base aèria naval de São Pedro da Aldeia, a on es fa el manteniment de totes les aeronaus, i a on es troben el centre d'instrucció i ensinistrament aeronaval, i el comandament de la força aeronaval. Tanmateix, hi ha escamots que estan escampats per tot el país, subministrant suport aeri a les unitats de la marina que estiguin realitzant operacions militars en aquella àrea.

La missió del comandament de la força aeronaval és:

 "Assegurar el suport aeri adequat a les operacions navals, a fi de contribuir amb la utilització del poder naval on i quan sigui necessari."

Aeronaus

Rangs

Referències

Vegeu també 
 Francisco Manuel Barroso da Silva

Enllaços externs 

 Pàgina oficial de la Marina del Brasil 
 Poder Naval OnLine - Informatiu brasiler del Poder Naval 

Forces Armades del Brasil
Brasil